Далабиггд  () — община на западе Исландии в регионе Вестюрланд. В 2020 году в общине на 2427 км² проживало 639 человек.

Община Далабиггд была образована 11 июня 1994 года в результате слияния шести небольших сельских общин: Сюдюрдалахреппюр, Хёйкадальсхреппюр, Лахсаурдальсхреппюр, Хваммсхреппюр, Федльсстрандархреппюр и Скардсхреппюр. В 1998 году к Далабиггд присоединилась община Скоугарстрандархреппюр, а Сёйрбайярхреппюр в 2006 году. В настоящее время община Далабиггд охватывает всю Даласислу и часть Снайфедльснессислы от середины Аульфта-фьорда до середины Гильс-фьорда. 

Название общины происходит от слова "долина" (), так как большая часть её территории состоит из долин. 

В общине только один населённый пункт — город Будардалюр (население 237 чел.). Основное занятие жителей общины — сельское хозяйство и обработка сельскохозяйственной продукции.

По территории общины проходят участки дорог регионального значения: Снайфедльснесвегюр , Хейдальсвегюр , Лахсаурдальсвегюр  и Вестфьярдарвегюр , а также дороги местного значения Hörðudalsvegur , Hálsbæjavegur , Hlíðarvedur , Haukadalsskarðsvegur , Hjarðarholtsvegur , Klofninsvegur , Steinadalsvegur .. Имеется небольшой аэропорт, который находится в 4 км к югу от города Будардалюр.

Население 

Источник:

Примечания 

Общины Исландии
Вестюрланд